Indochine bezeichnet
 den französischen Begriff für Indochina
 eine französische New-Wave-Rockgruppe, siehe Indochine (Band)
 einen Film von Régis Wargnier aus dem Jahr 1992, siehe Indochine (Film)